Noe, Noen (mythologie)
Noe (tijdschrift)
Noe (rivier)
Station Noe, in Japan
Noë ofwel Noach, bijbels personage
Noé (doorverwijspagina), plaatsen in Frankrijk
personen:
Andrea Noè
Frank Noë
Gaspar Noé
Margarete Schell Noé
Virgilio Noè